Toponímia:
 Leslie (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Leslie (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Biografies:
 Charles Robert Leslie (1794 – 1859), pintor de gènere anglès 
 Joan Leslie (Detroit, Michigan, 1925 - Los Angeles, Califòrnia, 2015), actriu estatunidenca 
 John Leslie (1766-1832), físic i matemàtic escocès 
 Henry Leslie (Londres, Gran Bretanya, 1822 - Shropshire, Gal·les, 1896), compositor
 Lisa Leslie (Gardena, Estats Units, 1972), jugadora de bàsquet nord-americana, guanyadora de quatre medalles olímpiques d'or
 May Sybil Leslie (Woodlesford, Regne Unit, 1887 - Bardsey, 1937), química anglesa, membre de la Royal Society of Chemistry
 Rose Leslie (Aberdeen, Escòcia, 1987), actriu escocesa de cinema i de televisió 
 Miscel·lània:
 Cub de Leslie, aparell inventat pel físic John Leslie en 1804 que s'usa per mesurar l'energia radiada per diferents superfícies 
 Huracà Leslie (2018), cicló arribat a la Península ibèrica el 2018 
 Museu d'Art Gai i Lèsbic Leslie-Lohman, museu d'art visual situat al SoHo de la ciutat de Nova York